Finalen av Copa Libertadores 1962 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Det var den tredje finalen av Sydamerikas största klubblagsturnering. Matcherna spelades mellan de regerande mästarna Peñarol och Santos som gjorde sin första final i turneringen.

Tidigare finaler

Regler
Finalen spelades över två matcher; en hemma och en borta. Det lag som tagit flest poäng (2 för vinst, 1 för oavgjort) utses till segrare. Vid lika många poäng så spelades en playoff-match på en neutral plan. Var det fortfarande oavgjort så avgjorde målskillnaden.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Playoff

Externa länkar
Copa Libertadores 1962 på rsssf.com

Sportevenemang i Montevideo
Sport i São Paulo
Sportevenemang i Buenos Aires
1962 i Brasilien
CA Peñarol
Santos FC
Montevideo under 1900-talet
Buenos Aires under 1900-talet
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Uruguay